Rice Lake – città del Minnesota nella contea di St. Louis
Rice Lake – CDP del Minnesota nella contea di Clearwater
Rice Lake – città del Wisconsin nella contea di Barron